

Geografia

Austria 
 Lengau – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn

Niemcy 
 Lengau – dzielnica Waldmünchen

Zobacz też 
 Langau
 Lengnau